En Pologne, Chwałowice peut désigner : 

 Chwałowice, village de la voïvodie des Basses-Carpates,
 Chwałowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Chwałowice, village de la voïvodie de Lubusz,
 Chwałowice, village de la voïvodie de Mazovie,
 Chwałowice, village de la voïvodie de Sainte-Croix.